Ceylon kan syfta på:
 Sri Lanka – stat i Asien
 Ceylon (ö) – huvudön i staten Sri Lanka
 Ceylon, Minnesota – en ort i Martin County, Minnesota, USA